El término Sporting puede hacer referencia a:

Andorra 

 Sporting Club d'Escaldes, un desaparecido club de fútbol de Escaldes-Engordany.

Cabo Verde 
 Sporting Clube da Brava, un club de fútbol de la isla Brava.
 Sporting Clube da Praia, un club de fútbol de Praia.
 Sporting Clube do Porto Novo, un club de fútbol de Porto Novo.

Chile 
Valparaíso Sporting, hipódromo que se ubica en la ciudad de Viña del Mar.
Sporting Rugby Club, un club de rugby de Valparaíso.

Colombia 

Sporting Club, un desaparecido club de fútbol de Barranquilla.

Costa Rica 
Sporting San José, un club de fútbol de San José.

Ecuador 

 Imbabura Sporting Club, un club de fútbol de Ibarra.
 Sporting Club Alianza, un club de fútbol de Ibarra.

España 

 Irún Sporting Club, un club de fútbol de Irún, actualmente el Real Unión de Irún.
 Real Sporting de Gijón, un club de fútbol de Gijón.
 Real Sporting San José, un club de fútbol de Las Palmas de Gran Canaria.
 Sporting Club de Lutxana, un club de fútbol de Baracaldo.
 Sporting Coruñés, un club de fútbol de La Coruña.
 Sporting de Huelva, un club de fútbol femenino de Huelva.
 Sporting Mahonés, un club de fútbol de Mahón.

  Estados Unidos 

 Sporting Kansas City, un club de fútbol de Kansas City.

  Francia 

 Sporting Club Albi, un club de rugby de Albi.
 Sporting Club de Bastia, un club de fútbol de Bastia.
 Sporting Toulon Var, un club de fútbol de Tolón.
 Sporting Union Agen, un club de rugby de Agen.

  India 

 Sporting Clube de Goa, un club de fútbol de Goa.

  Irlanda 

 Sporting Fingal FC, un desaparecido club de fútbol de Dublín.

  Panamá 

 Sporting San Miguelito, un club de fútbol del distrito de San Miguelito.

  Perú 

 Sporting Cristal, un club de fútbol de Lima.
 Sporting Pizarro, un club de fútbol de Tumbes.
 Sporting Tabaco, un desaparecido club de fútbol de Lima.

  Portugal 

 Sporting Clube de Braga, un club de fútbol de Braga.
 SC Campomaiorense, un club de fútbol de Campo Maior.
 SC Esmoriz, un club de fútbol de Esmoriz.
 Sporting Clube Farense, un club de fútbol de Faro.
 Sporting Clube de Portugal, un club de fútbol de Lisboa.

  Uruguay 

 Defensor Sporting Club''', un club de fútbol de Montevideo.